The Solution – album del rapper statunitense Beanie Sigel
The Solution – album collaborativo tra il rapper statunitense Buckshot e il produttore hip hop connazionale 9th Wonder

Pagine correlate 
 Solution
 Soluzione